John Lemprière (v. 1765-1824), philologue et théologien britannique ;
 William Lempriere (1764-1834), médecin et explorateur britannique.